Hoofdklasse 1 (veldkorfbal)
Hoofdklasse 1 (zaalkorfbal)